Corriere d'Italia (1898) – quotidiano italiano fondato a Milano (primo numero)
 Corriere d'Italia (1906-1929) – quotidiano italiano fondato a Roma
 Corriere d'Italia (1951) – quotidiano in lingua italiana pubblicato a Francoforte sul Meno (Germania)

Pagine correlate 
Corriere Italiano